Николай Васильевич Александров (—) — советский и российский учёный-, , член-корреспондент АПН СССР (1968).

Биография 
Родился  в городе Богородск Нижегородской области.

В 1939 году — с отличием окончил среднюю школу и поступил на физико-математический факультет Московского индустриально-педагогического института имени К. Либкнехта.

С июля по октябрь 1941 года — руководил студенческим отрядом по строительству оборонных сооружений в Смоленской области.

В 1942 году — вместе с институтом был эвакуирован в Ойрот-Туру (сейчас это Горно-Алтайск), где закончил 3-й курс и в июле того же года ушел добровольцем на фронт, попав в состав формровавшейся в Ойрот-Туре 56-ой гвардейской стрелковой дивизии. Окончив школу радистов, воевал в составе дивизии, был командиром взвода и старшиной батареи. Участвовал в боях на Ленинградском, Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Имел три ранения, каждый раз после выздоровления возвращался в строй.

В 1945 году — продолжил обучение на физико-математическом факультете МГПИ имени В. И. Ленина, а затем продолжил обучение в аспирантуре на кафедре общей и экспериментальной физики (научный руководитель — проф. Н. Н. Малов), и окончив её в 1950 году, начал преподавательскую деятельность.

С 1954 по 1961 годы — декан физико-математического факультета, проректор МГПИ имени В. И. Ленина.

Являясь проректором МГПИ имени В. И. Ленина, в 1961 году руководил слиянием Московского городского педагогического института имени В. И. Потемкина и МГПИ имени В. И. Ленина в один ВУЗ, который стал головным в системе педагогического образования страны, одновременно с преподавательской и общественной деятельностью занимался организацией научной работы в МГПИ, он один из основателей в 1958 году Проблемной радиофизической лаборатории (ПРФЛ) при кафедре общей и экспериментальной физики. Эта научная лаборатория до конца 1980-х годов выполняла работы в интересах безопасности государства.

С 1961 по 1964 годы — начальник ГУВУЗа МП РСФСР.

В 1963 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1964 по 1980 годы — первый заместитель министра просвещения РСФСР.

В 1968 году — избран членом-корреспондентом АПН СССР.

Николай Васильевич Александров умер  в Москве.

Научная деятельность 
Являлся организатором системы научно-исследовательских работ на факультетах института по заказам различных министерств СССР и комплексных научно-методических работ по заказу Министерства Просвещения РСФСР, что позволило создать в институте несколько научных школ международного уровня в области гуманитарных и естественных наук.

Автор более 100 научных работ.

Автор (совместно с А. Я. Яшкиным) учебного по курсу физики (Механика); под его редакцией вышли задачники-практикумы по курсу общей физики.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 две медали «За отвагу»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Москвы»

Ссылки 
 

Выпускники МПГУ
Преподаватели МПГУ